Францу́зов (женская форма — Францу́зова) — русская фамилия. Известные носители:

Французов:
 Французов, Алексей Алексеевич (род. 1971) — российский гандболист, чемпион мира. 
 Французов, Борис Фёдорович (1940—1993) — русский художник, работавший в технике офорта.
 Французов, Леонид Михайлович (род. 1938) — эстрадный артист, заслуженный артист России (1996).
 Французов, Николай Миронович (1920—1969) — советский учёный и инженер, заместитель главного конструктора АСУ «Кварц»; декан Радиофизического факультета ЛПИ (1959)
 

Французова:
 Французова, Султанна Ивановна (род. 1975) — российский модельер.

Примечания